Kapucijnen, een tak van de orde van de franciscanen
 Kapucijner, een plant die behoort tot de erwt
 Capucijn (bier), een Nederlands abdijbier

Zie ook 
 Oud-Hollandse kapucijn, een sierduivenras